Алексе́й Анато́льевич Медве́дев:
 Медведев, Алексей Анатольевич (род. 1969) — российский кинокритик, программный директор кинофестивалей.
 Медведев, Алексей Анатольевич (род. 1982) — российский хоккеист.